Ubby förekommer på flera platser i Uppsala kommun:

 Ubby, Dalby socken – Dalby socken
 Ubby, Jumkils socken – Jumkils socken